

Codici 
 IRO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Birao (Repubblica Centrafricana)
 iro – codice ISO 639-2 alpha-3 per le lingue irochesi

Mitologia 
 Iro  – personaggio dellOdissea

Musica 
 IRO  – album della Italian Romantic Orchestra del 1982

Sigle 
 I.R.O. – Industrie Riunite Odolesi